UK Championship 2005 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 5–18 grudnia 2005 w Barbican Centre w Yorku. Był to trzeci rankingowy turniej w sezonie 2005/2006.

Kwalifikacje do turnieju odbyły się w dniach 31 października – 5 listopada w Prestatynie.

W turnieju zwyciężył Chińczyk Ding Junhui, który w finale pokonał Steve Davisa 10-6.

1 runda

Główna drabinka turniejowa

Finał

Linki zewnętrzne 
 Turniej UK Championship w serwisie 147.pl

UK Championship
2005 w sporcie
2005 w Anglii
York